Ла-Банья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баркала. Занимает площадь 98,2 км². Население — 4320 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи